Polonia
 Ostrów Tumski – zona di Breslavia
 Ostrów Tumski – zona di Głogów
 Ostrów Tumski – zona di Poznań